Рейс 402 может иметь следующие значения:
 Рейс 402 Canadian Pacific Airlines
 Рейс 402 El Al
 Рейс 402 TAM Transportes Aéreos Regionais